

Arts

Littérature 
 Délivrance (Deliverance), roman de James Dickey, publié en 1970.

Cinéma 
 Délivrance (), film de John Boorman, sorti en 1972 ;
 Délivrance (), film de Satyajit Ray, sorti en 1981.

Musique

Album 
 , album d'Opeth, sorti en 2002

Peinture 
 La Délivrance de saint Pierre, peinture de l'artiste italien Raphaël.

Sculpture 
 La Délivrance, statue réalisée en 1914 par Émile Oscar Guillaume et qui est exposée à Nantes, en France.

Télévision 
 Délivrance, titre d'un double épisode de la saison 7 de la série télévisée X-Files.

Médecine 
 Hémorragie de la délivrance, hémorragie d'origine utérine, survenant dans les  suivant l'accouchement.

Navire 
 Deliverance, premier navire construit aux Bermudes ,en 1610

Homonymie de titre